San Carlos (jelentése: Szent Károly) számos település neve világszerte.

 Amerikai Egyesült Államok
San Carlos, település Arizona államban, Gila megyében
San Carlos, település Kalifornia államban, San Mateo megyében
San Carlos, település Texas államban, Hidalgo megyében

 Argentína
San Carlos, település Buenos Airtes tartományban, La Plata partidóban
San Carlos, település Corrientes tartományban, Ituzaingó megyében
San Carlos megye, megye Mendoza tartományban
San Carlos, település Mendoza tartományban, San Carlos megyében
San Carlos megye, megye Salta tartományban
San Carlos, település Salta tartományban, San Carlos megyében

 Bolívia
San Carlos, település Santa Cruz tartományban

 Chile
San Carlos, település Biobío régióban

 Kolumbia
San Carlos, település Antioquia megyében
San Carlos, település Córdoba megyében

 Mexikó
San Carlos, település Morelos államban
San Carlos, település Sonora államban

 Nicaragua
San Carlos, település Río San Juan megyében

 Panama
San Carlos, település Chiriquí tartományban
San Carlos, település Nyugat-Panama tartományban

 Salvador
San Carlos, település Morazán megyében

 Uruguay
San Carlos, település Maldonado megyében

 Venezuela
San Carlos, település Cojedes államban